Царёва, Галина Георгиевна (род. 1950) — советская велогонщица.
 Царёва, Галина Ивановна  (род. 1959) — советский публицист, режиссёр документального кино.